Annerstedt är ett efternamn, som burits av bland andra

 Claes Annerstedt (1839–1927), historiker
 Claes Annerstedt (född 1950), företagsledare
 Daniel Annerstedt (1721–1771), teologie professor
 Herman Annerstedt (1836–1883), officer i flottan
 Ludvig Annerstedt (1836–1904), jurist och politiker
 Nils Magnus Annerstedt (1743–1809), skådespelare och operasångare
 Rudolf Annerstedt (1801–1876), gymnasierektor
 Thure Annerstedt (1806–1880), präst och riksdagsman
 Thure Annerstedt (gymnasierektor)  (1846–1886), gymnasierektor i Göteborg
 Thure Annerstedt (ingenjör) (1872–1930), järnvägsingenjör
 Ylva Annerstedt (1939–2013), riksdagsledamot för folkpartiet

Alla de ovan angivna tillhör släkten Annerstedt, som stammar från prosten i Femsjö Petrus Annerstadius, som tagit namnet efter sin hemförsamling Annerstad.

Prästsläkter
Svenska släkter